Terminal steht für:

 Empfangsgebäude, ein Bau für Reisende und Passagiere zur Abfertigung (Zoll, Gepäck, Kartenverkauf) im Reiseverkehr zu Land, zur See und zur Luft
 Containerterminal, eine Anlage, an der Container umgeladen werden
 Flughafenterminal, das Empfangsgebäude eines Flughafens
Kai (Uferbauwerk), eine direkt am Ufer gelegene Anlegestelle für Schiffe
 Lautsprecherterminal, eine Anschlussmöglichkeit an Lautsprecher
 Ölterminal respektive Gasterminal, Anlegeplatz für Tanker
 Endgerät einer Empfangskette
 Terminal (Computer), ein Benutzerendgerät
 vereinfachend für Terminalemulation
 Terminalsymbol, bei formalen Sprachen ein nicht weiter zerlegbares Zeichen

Terminal heißen:
 Asunción Terminal, ein Stadtteil von Asunción, Paraguay
 Terminal Lake, ein See in der Region nOtago, Neuseeland

 Terminal (Apple), Emulation eines Terminalendgerätes im Apple-Betriebssystem
 Terminal (Film), Spielfilm von Steven Spielberg
 Terminal (Skulptur), Skulptur von Richard Serra, die heute in Bochum steht
 Terminal – Rache war nie Schöner, Spielfilm von Vaughn Stein (2018)

Das Adjektiv terminal steht für:
 am Ende gelegen, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen
 die Phase unmittelbar vor dem Tod eines Menschen, siehe Präfinalität
 ein Objekteigenschaft in der Kategorientheorie, siehe Anfangsobjekt, Endobjekt und Nullobjekt

Siehe auch:
 Terminal Island (Begriffsklärung)
 Terminal Peak (Begriffsklärung)
 Terminus (Begriffsklärung)